I Campionati del mondo di duathlon del 2008 si sono tenuti a Rimini, Italia in data 27 settembre 2008.

Tra gli uomini ha vinto il britannico Paul Amey, mentre la gara femminile è andata alla portoghese Vanessa Fernandes.

La gara junior ha visto trionfare il sudafricano Richard Murray e la britannica Sophie Coleman.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato allo sloveno Bojan Cebin. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 la polacca Agnieszka Jerzyk.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2008
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2008
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2008

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Rimini
Triathlon nel 2008